

Patronyme 

 François I d’Orbay (), architecte et graveur français ;
 François II d'Orbay (1634-1697), son fils, architecte français ;
 François d'Orbay (), peintre français.